Pierwszy rząd Gediminasa Vagnoriusa – rząd litewski z lat 1991-1992
 Drugi rząd Gediminasa Vagnoriusa – rząd litewski z lat 1996-1998